Die Saison 1993/94 der Fußball-Oberliga Nordost war die dritte und gleichzeitig letzte Spielzeit der Oberliga Nordost als dritthöchster Spielklasse auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Zur Folgesaison 1994/95 wurde die 1993/94 noch in drei Staffeln (Nord, Mitte und Süd) ausgetragene Oberliga Nordost aufgrund der Wiedereinführung der Regionalligen viertklassig und auf zwei Staffeln reduziert (Nord und Süd). Darum war neben dem Aufstieg in die 2. Bundesliga über die letztmals ausgespielte Relegation auch die Qualifikation zur neugegründeten Regionalliga Nordost möglich. Schließlich stieg der FSV Zwickau in die 2. Bundesliga auf, während 16 weitere Mannschaften die Eingliederung in die Regionalliga erreichten.

Staffel Nord 
In der aufgrund des Aufstiegs von Tennis Borussia Berlin in der Vorsaison lediglich mit 15 Mannschaften ausgetragenen Nord-Staffel erreichte der BSV Brandenburg die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga, während der Eisenhüttenstädter FC, die Berliner Vereine Reinickendorfer Füchse, FC Berlin und Spandauer SV 1894 sowie der FSV Optik Rathenow die Eingliederung in die Regionalliga erreichten. Dabei profitierte Rathenow vom Verzicht des eigentlich stattdessen aufstiegsberechtigten 1. FC Schwedt. Die Amateurmannschaft von Hansa Rostock wurde abgeschlagen Letzter der Abschlusstabelle und stieg damit in die Landesliga ab, nachdem die Mannschaft aufgrund finanzieller Engpässe zu Saisonbeginn gänzlich durch Jugendspieler ersetzt worden war. Weiterhin ging die Mannschaft Bergmann-Borsigs zum Ende der Spielzeit im SV Preußen Berlin auf, so dass dieser zur Folgesaison den Platz Bergmann-Borsigs in der Nord-Staffel einnahm.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Mitte 
In der mit 16 Mannschaften ausgetragenen Staffel Mitte erreichte Union Berlin sportlich unangefochten die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga. Da dem Verein jedoch wie bereits im Vorjahr die Lizenz für die zweite Liga verweigert wurde, durfte der Zweitplatzierten Energie Cottbus an der Relegation teilnehmen. Im Kampf um die Regionalliga-Qualifikation setzten sich am Ende Lok Altmark Stendal sowie die Berliner Mannschaften von Türkiyemspor, Hertha BSC Amateure sowie Hertha Zehlendorf durch. Der ebenfalls aus Berlin stammenden Liga-Neuling Frohnauer SC belegte zeitgleich den einzigen Abstiegsplatz der Staffel und stieg in die Verbandsliga ab. Einheit Wernigerode fusionierte zum Saisonende mit Germania Wernigerode zum 1. FC Wernigerode und wurde anschließend wie auch der Hallesche FC, Glückauf Brieske-Senftenberg und der SV Merseburg 99 in die Süd-Staffel umgruppiert. Der 1. FC Magdeburg und Anhalt Dessau sowie die Berliner Vereine VfB Lichterfelde, SC Charlottenburg und Türkspor wurden zeitgleich in die Nord-Staffel eingegliedert. Die Staffel Mitte wurde aufgelöst.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Süd 
In der mit 16 Mannschaften ausgetragenen Süd-Staffel erreichte der FSV Zwickau als ungeschlagener Tabellenführer die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga, während der ebenfalls ungeschlagene Zweitplatzierte, Rot-Weiß Erfurt, lediglich die Eingliederung in die Regionalliga erreichte. Selbige konnten auch Erzgebirge Aue, Sachsen Leipzig und der 1. FC Markkleeberg erspielen, doch zog der 1. FC Markkleeberg seine Mannschaft schließlich vom Spielbetrieb zurück, so dass der Verein den Abstieg aus der Oberliga hinnehmen musste, während stattdessen der Bischofswerdaer FV in die Regionalliga eingegliedert wurde. Ebenfalls stieg der Dresdner SC aus der Oberliga Nordost ab, wobei lediglich das Torverhältnis für den punktgleichen FSV Hoyerswerda gesprochen hatte.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Zur Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga qualifizierten sich die jeweiligen Staffel-Sieger der Oberliga Nordost, woraufhin sich die Mannschaften jeweils im Hin- und Rückspiel gegenüberstanden und somit je vier Partien zur Bestimmung des Aufsteigers absolvierten. Die als Ersatz für den Sieger der Staffel Mitte 1. FC Union nachgerückte Mannschaft von Energie Cottbus verlor alle vier Spiele, weshalb die direkten Aufeinandertreffen der Sieger der Süd- und der Nord-Staffel entscheidend waren. Dabei gewann der FSV Zwickau sein Heimspiel gegen den BSV Brandenburg mit 2:1, während die gleiche Begegnung in Brandenburg mit 1:1-Unentschieden endete. Somit gelang dem FSV der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse, Brandenburg und Cottbus wurden in die drittklassige Regionalliga eingegliedert.

|}

Literatur 
 Volkmar Laube, Roland Uhl: Fußball im Nordosten – Tradition, Gegenwart, Zukunft. MDprint, Magdeburg 2005, ISBN 3-9808508-3-8, S. 226f

1993
Fußballsaison 1993/94